Le Club Spirou aviation  (CSA) est un mouvement de jeunesse du journal Spirou créé en août 1938 par Jean Doisy et Georges Troisfontaines en compagnie du club des Amis de Spirou. En avril 1943 il compte 43 000 membres en Belgique avant d'être interdit par l'occupant.

Mouvement de jeunesse
Spirou